Canadian Division steht für:
 Canadian Division (NHL), eine ehemalige Division der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL
 Canadian Division (WHA), eine ehemalige Division der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga WHA
 Name der 1st Canadian Division, eines militärischen Verbandes, bis 1915